Moineau soulcie renvoie à cinq espèces d'oiseaux appartenant à la famille des Passeridae :

 Moineau soulcie ;
 Moineau soulcie à ventre blanc ou Petit Moineau soulcie, synonymes de Petit Moineau (Gymnoris dentata) ;
 Moineau soulcie à sourcils, Moineau soulcie austral ou Moineau soulcie d'Afrique du Sud, synonymes de Moineau bridé (Gymnoris superciliaris) ;
 Moineau soulcie à gorge tachetée ou Moineau soulcie à point jaune, synonymes de Moineau à point jaune (Gymnoris pyrgita) ;
 Grand Moineau soulcie, Moineau soulcie à gorge jaune, Moineau soulcie africain ou Moineau soulcie de l'Inde, synonymes de Moineau à gorge jaune (Gymnoris xanthocollis).

Passeridae